Příjmení Beran nosí více významných osobností:
 Aljo Beran (1907–1990) – malíř
 Bruno Beran (1888–1979) – český akademický malíř
 David Beran (* 1967) – český podnikatel
 Jan Beran (1913–2003) – český fotograf
 Jindřich Beran (1906–1940) – český pilot, první čs. letec padlý ve druhé světové válce
 Jiří Beran – vícero nositelů
 Josef Beran – vícero nositelů:
 Josef kardinál Beran (1888–1969) – český římskokatolický kněz, arcibiskup pražský, primas český a kardinál
 Josef Beran (fotbalista) (* 1938) – český fotbalista
 Josef Beran (kněz) – český římskokatolický kněz a děkan ve Dvoře Králové nad Labem (1841–1907)
 Josef Beran (politik) (1896–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Karel Beran (* 1975) – právník
 Ladislav Beran – vícero nositelů:
 Ladislav Beran (1938–2010) – učitel Katedry algebry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 Ladislav Beran (* 1945) – český spisovatel detektivní literatury, původním povoláním kriminalista
 Ladislav Beran (* 1967) – český herec, choreograf a tanečník
 Magdaléna Beranová (1930–2016) – česká archeoložka
 Matěj Beran (* 1993) – český lední hokejista
 Michael Beran (* 1980) – český herec
 Michal Beran (* 2000) – slovenský hokejista
 Míla Beran – český herec působící na Slovensku
 Miroslav Beran – vícero nositelů
 Oldřich Beran (1905–1971) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ, ministr vlád Československa
 Pavel Beran (* 1993) – český kulturista
 Rudolf Beran (1887–1954) – československý ministerský předseda
 Věra Beranová (* 1947) – česká estetička
 Tomáš Beran (* 1972) – český portrétní a reklamní fotograf
 Zdeněk Beran (1937–2014) – český výtvarník
 Zdeněk Beran (lední hokejista) – český lední hokejista
 Zuzana Beranová – česká herečka

Podobná příjmení 
 Baran
 Beránek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení